Günsür ist ein türkischer Nachname. Er steht für